Onderwijs
 Koninklijk Atheneum Isabelle Gatti de Gamond, Franstalige onderwijsinstelling in de Belgische hoofdstad Brussel

Personen met de achternaam Gamond
 Isabelle Gatti de Gamond, Belgisch pedagoge en feministe